— японский ботаник, внёсший значительный вклад в развитие ботаники не только в Японии, но и на международной арене. Он также известен своими работами в области таксономии и систематике растений Японии и Тайваня.

Хаято был одним из основателей Японского ботанического общества, профессором императорского Токийского университета и третьим директором научно-исследовательского ботанического сада.

Ранняя жизнь 
Бундзо Хаята родился в набожной буддийской семье в Камо, Ниигата, 2 декабря 1874 года. В 16 лет Хаята заинтересовался ботаникой и в 1892 году вступил в Токийское ботаническое общество. Его обучение в школе было отложено из-за ряда семейных обстоятельств, тем самым он окончил среднюю школу в возрасте 23 лет. После окончания средней школы в 1897 году Хаято продолжил своё обучение в Токийском университете, где изучал ботанику. В 1901 году он получил степень бакалавра, а в 1905 году степень магистра. В 1906 году Хаято отправился в США для дальнейшего обучения и исследования работы современных лабораторий. Он работал в различных университетах, включая Йельский университет и институт Карнегиеву в Вашингтоне. Он познакомился с известными учеными своего времени, включая Томаса Ханта Моргана и Чарльза Сандерса Пирса. Вернувшись в Японию в 1911 году, он стал профессором в Токийском университете и начал работу над своими исследованиями.

Растения, описанные Хаятой 
 Куннингамия Подсемейство 
 Пихта Каваками  (Пихта Мариса = )
 Граб Каваками

Публикации 

 Iconum Plantarum Formosanarum Vol. я
 Iconum Plantarum Formosanarum Vol. II
 О распространении горной флоры Формозы . En Miyabe-festschrift, или Сборник ботанических статей, подаренных профессору доктору Кинго Миябе по случаю двадцать пятой годовщины его академической деятельности его друзьями и учениками. Эд. Токио, Рокумейкван
 1919 . Protomarattia, новый род Marattiaceae и Archangiopteris . Int.J.Pl.Sci. стр.:84-93
 1920: Комментарий к «Естественной классификации растений по динамической системе» . En: Tōyō Gakugei Zasshi 36: 1-8. (на японском)
 1921: Естественная классификация растений по динамической системе . En: Icones Plantarum Formosanarum 10: 97-234
 1931: Динамическая система растений . Иванами шотэн, Токио. (на японском)
 1931: О «динамической системе» растений . En: Отчеты Немецкого ботанического общества 49: 328-348
 1933: Систематика растений. Часть 1: Обнаженное семя . Учида-рокаку-хо, Токио. (на японском)
 1933: Основные цели систематической ботаники . En: Ботанический журнал Токио 47: 461-465. (на японском)
 1934: Обсуждение таксономических концепций . Ан: Ботаника и зоология, научно-прикладная 2: 79-88. (на японском языке)
 1935: Систематика растений. Часть 2: Цветущее растение . Учида-рокаку-хо, Токио. (на японском)

 Аббревиатура «Хаята» используется для обозначения Бунзо Хаята как авторитета в области научного описания и классификации овощей.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Японии